НБА сезона 2016/17. је била 71. сезона водеће професионалне кошаркашке лиге у САД и Канади.

Лига

По дивизијама 

 Источна конференција:

 Западна конференција:

По конференцијама 

 Напомене:
 1  Предност домаћег терена током целог плеј-офа.
 2  Предност домаћег терена током плеј-офа у Источној конференцији.
 3  Првак дивизије.
 4  Учешће у плеј-офу.

Плеј-оф

Статистички најбољи играчи

У сезони

На једној утакмици

Појединачне награде

Годишње награде 

 Идеални тим НБА:

 Идеални одбрамбени тим НБА:

 Идеални тим новајлија НБА:

Играч недеље

Играч месеца

Новајлија месеца

Тренер месеца

Спољашње везе 
 Званични сајт НБА

НБА сезоне
Сезона 2016/17. у америчкој кошарци